Николай Александрович Ризенкампф (; 24 августа 1832 —  8 мая 1904) — участник Кавказской войны, начальник 5-й кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант.

Биография

Служба 
Ризенкампф родился 24 августа 1832 года в дворянской семье и был сыном подполковника Александра Евстафьевича Ризенкампфа.  Получив образование в Павловском кадетской корпусе 17 июня 1854 года выпущен с чином прапорщика в армейскую кавалерию. Служил на Кавказе, где принял участие в кампаниях 1854, 1859, 1862 — 1864 годов, произведён в подпоручики (26 августа 1858 года) и за боевое отличие — в поручики (3 марта 1860 года), 6 ноября 1862 года переведён с чином штабс-ротмистра в лейб-гвардии Гусарский полк.

Произведённый 19 апреля 1864 года в ротмистры, состоял для особых поручений при Главнокомандующем Кавказской армией великом князе Михаиле Николаевиче, а 20 апреля 1869 года произведён в полковники и переведён в 15-й драгунский Тверской полк. С 22 января 1874 года по 23 сентября 1880 года командир 14-го драгунского Малороссийского полка, затем с производством в генерал-майоры назначен командиром 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии, которой командовал почти 11 лет.

10 июля 1891 года Ризенкампф был назначен командующим 5-й кавалерийской дивизией и в том же году (30 августа) произведён в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника дивизии.

Суд 
В 1892 году между генерал-лейтенантом Ризенкампфом и его непосредственным начальником, командиром 5-го армейского корпуса генералом от артиллерии и генерал-адъютантом А. П. Свистуновым, произошло резкое столкновение, в ходе которого Ризенкампф нанёс Свистунову оскорбление на словах и действием. Результатом было прекращение службы обоих генералов. Ризенкампф 7 ноября был отчислен от должности с оставлением по армейской кавалерии в связи с преданием его суду по статьям 97, ч. 2 и 98, ч. 2 Воинского устава о наказаниях, а 23 ноября по конфирмации императором Александром III вынесенного приговора исключён из службы без лишения чинов. Неделю спустя, 30 ноября 1892 года, А. П. Свистунов был уволен от службы "по домашним обстоятельствам", что для лица в звании генерал-адъютанта являлось исключительной мерой.

Последние годы жизни 
Российский дипломат Ю. Я. Соловьёв так описывал последние годы жизни Ризенкампфа:

Турецкий посланник Рифаат-бей, впоследствии паша, посол в Париже и министр иностранных дел, был тоже женат на русской. Мария Николаевна Рифаат, очень умная женщина, деятельно помогавшая своему мужу в его дипломатической карьере, была дочерью русского дивизионного генерала фон Ризенкампфа, разжалованного в солдаты за столкновение со своим корпусным командиром Свистуновым. После помилования Ризенкампф жил в Афинах у своей дочери, но никогда никому не показывался. После всех потрясений он почти впал в детство

Ризенкампф умер в Афинах 8 мая 1904 года на 72-м году жизни и был похоронен на русском кладбище в Пирее (могила сохранилась до настоящего времени).

Его брат Константин Александрович Ризенкампф также находился на военной службе, с отличием участвовал в Русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов, впоследствии в чине генерал-майора состоял атаманом Пятигорского отдела Терской области.

Награды 
За свою службу Ризенкампф был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святого Станислава 3-й степени (1861 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1863 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1864 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1866 год; Императорская корона к этому ордену пожалована в 1869 году)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1878 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1884 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1887 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (30 августа 1890 года)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2. Л — Я. — М., 2009. — С. 400. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Ежегодник русской армии на 1869 год. — СПб., 1869. — С. 533.
 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 1 ноября 1873 года. — СПб., 1873. — С. 415.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1892 года. — СПб., 1892. — С. 398.
 Пономарёв В. П. Драка генералов А.П. Свистунова и Н.А. Ризенкампфа: сцена из быта высших офицеров русской армии / История российского быта. СПб., 1899. С. 222-224.

Умершие в Афинах
Лейб-гусары
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Похороненные на Русском кладбище в Пирее